40-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 27 октября по 3 ноября 1965 года в Тегеране (Иран).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Тяжёлая атлетика
Тяжёлая атлетика
Тяжёлая атлетика
Тяжёлая атлетика
Чемпионаты мира в Иране
Тяжёлая атлетика в Иране